Krytí může označovat:
 obecně ukrývání, schování v krytu
 stupeň krytí v elektrotechnice – odolnost elektrického zařízení vůči vnějším vlivům
 krytí betonářské výztuže – tloušťka betonové vrstvy kolem výztuže
 krytí podzemních inženýrských sítí (plynovodu, vodovodu, kanalizace, elektrorozvody) – minimální nadloží nad sítěmi
 diplomatická ochrana (též diplomatické krytí) – právní institut v diplomatických službách
 krytí měny – způsob definice celkového objemu peněz (např. zlatý standard)
 krytí majetku – způsob ochrany majetku
 krytí rizik – způsob vypořádání rizik
 počáteční krytí – složení zálohy u futures kontraktů
 krytí zbraně
 krytí brokovnice – udává podíl broků z náboje, které zasáhly vymezený terč
 krytí – termín pro cílené páření zvířat (zejména psů, koček a dalších domácích zvířat)